Vrijheid van vereniging, een internationaal grondrecht en mensenrecht
Vrijheid van vergadering, een internationaal grondrecht en mensenrecht